Мари́я дель Ка́рмен Ма́чи Арро́йо (; 7 января 1963, Мадрид, Испания) — испанская актриса и певица.

Приобрела популярность, исполнив роль Аиды в телесериале «7 жизней». В 2005 году был запущен телесериал с этим персонажем «Аида». За эту роль она получила множество наград и номинаций, включая премию Ondas в 2008 году и три премии Fotogramas de Plata.

Помимо телевидения, Мачи снимается в полнометражных фильмах. В 2014 году она снялась в фильме «Восемь баскских фамилий», за работу в котором получила премию «Гойя» за лучшую женскую роль второго плана.

Избранная фильмография 
 Без стыда (2001)
 Поговори с ней (2002)
 Торремолинос 73 (2003)
 Жизнь и цвет (2005)
 Разомкнутые объятия (2009)
 Я очень возбуждён (2013)
 Восемь баскских фамилий (2014)
 Восемь каталанских фамилий (2015)
 Открытые двери (2016)
 Дикая история (2017)
 Завтра это сегодня (2022)

Телевидение 
 7 жизней (2000—2005)
 Аида (2005—2009, 2011, 2014)

Примечания 

Актрисы телевидения Испании
Актрисы Испании